Termin -{S35}- ima više značenja.

 S-oznake, S35: Ovaj materijal i njegov sadržaj moraju biti bezbedno odloženi
 35-{S}-: Jedan od izotopa sumpora